Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу 1998 среди юношей до 16 лет начался 14 сентября 1997 года и закончился 7 марта 1998 года. 49 сборных были разбиты на 15 групп (11 групп из трёх команд, и четыре группы из четырёх). Сборные, занявшие первые места в группах вышли в финальный раунд, где присоединились к хозяйке турнира — сборной Шотландии.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Группа 14

Группа 15

Квалифицировавшиеся команды 

(Жирным шрифтом выделены года, в котором команды становилась чемпионом. Курсивом - команда была организатором)

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 17 лет)